Území může být:

 teritorium
 státní území – konstitutivní prvek státu
 autonomní území 
 mediatizovaná území

v kultuře
 Území bílých králů – český televizní seriál (1991)

Související články 
 teritorium (rozcestník)
 hranice

Externí odkazy